Пол Николлс (; род. , Болтон) — английский актёр.

Биография 
Пол Джеральд Гринхал родился 12 апреля 1979 года в городе Болтон, Англия, в семье кровельщика и медсестры. У Пола есть старшая сестра Келли (род. 1978). Уже в 10 лет он начал посещать театральную мастерскую.

Дебютировал на телевидении в 1990 году. Наиболее известен по ролям в сериалах «Жители Ист-Энда» (1996—1997) и «Закон и порядок: Лондон» (2011—2013), а также фильмах 2004 года «Если только», «Заговор против короны» и «Бриджит Джонс: Грани разумного». С 1998 по 2005 год играл в постановках нескольких ведущих театров Англии.

В 2008 году Пол женился на Шанталь Браун.

Фильмография

Награды и номинации 
 1996 — номинация на премию «National Television Awards» в категории «Самый популярный новичок» («Жители Ист-Энда»).
 1997 — номинация на премию «National Television Awards» в категории «Самый популярный актёр» («Жители Ист-Энда»).

Примечания

Ссылки